Ресслин () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ресслин, Евхарий Младший (? — 1554) — немецкий средневековый врач, медик-акушер, ботаник, переводчик.
 Ресслин, Евхарий Старший (1470—1526) — немецкий средневековый учёный врач, фармацевт, медик-акушер.